Кук — англомовне прізвище, топонім, а також термін, що використовується для позначення інших об'єктів.

Прізвище 

 Кук Аврагам Їцхак ( 1865 —  1935) — рабин, кабаліст та суспільний діяч початку XX ст.
 Кук Василь Степанович ( 1913 —  2007) — командувач УПА з 1950 до 1954 року.
 Кук Джеймс ( 1728 —  1779) — англійський першовідкривач, навігатор і дослідник.
 Кук Ілярій Степанович ( 1915 —  1938) — діяч ОУН, брат Василя Кука.
 Бад Кук (1907—1993) — канадський хокеїст.
 Бан Кук ( 1903 —  1988) — канадський хокеїст.
 Білл Кук ( 1895 —  1986) — канадський хокеїст.
 Браєн Кук ( 1980) — американський професійний баскетболіст.
 Гаррі Кук ( 1958) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1984).
 Ґлен Кук ( 1944) — американський фантаст.
 Джеймі Кук ( 1985) — англійський музикант, гітарист, автор пісень.
 Джессі Кук ( 1964) — канадський гітарист, композитор і продюсер.
 Джозеф Кук ( 1860 —  1947) — австралійський політичний діяч та шостий Прем'єр-міністр Австралії.
 Едвард Вільям Кук ( 1811 —  1880) — англійський живописець-мариніст і графік.
 Ей Джей Кук ( 1978) — канадська актриса.
 Кеті Смоллвуд-Кук ( 1960) — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1980, 1984).
 Крістіан Кук ( 1987) — англійський актор.
 Крістофер Кук — британський плавець.
 Ллойд Кук (1890—1964) — канадський хокеїст.
 Марлоу Кук (; 1926) — американський політик-республіканець, сенатор США від штату Кентуккі (1968—1974).
 Метт Кук ( 1978) — канадський хокеїст, лівий нападник. Виступає за «Піттсбург Пінгвінс» у Національній хокейній лізі.
 Міртл Кук ( 1902 —  1985) — канадська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1928).
 Ніколь Кук ( 1983) — британська велогонщиця, олімпійська чемпіонка (2008).
 Олівія Кук ( 1993) — англійська акторка.
 Пітер Кук ван Альст ( 1502 —  1550) — південнонідерландський художник першої половини XVI століття.
 Робін Кук ( 1946 —  2005) — британський політичний діяч, міністр закордонних справ.
 Сем Кук ( 1964) — американський вокаліст.
 Стефані Кук ( 1972) — британська сучасна п'ятиборка, олімпійська чемпіонка (2000).
 Стю Кук ( 1945) — американський музикант.
 Тім Кук ( 1960) — американський підприємець, генеральний директор американської корпорації Apple Inc.
 Тіна Кук ( 1970) — британська вершниця, олімпійська медалістка (2008, 2012).
 Томас Кук ( 1808 —  1892) — британський підприємець.
 Томмі Кук ( 1901 —  1950) — англійський футболіст і крикетист.

Топоніми 

 Кук — гора в гірському масиві Полонина Боржава, у Карпатах
 Кук — округ штату Новий Південний Уельс, Австралія
 Кук — річка, яка впадає в Ботанічну затоку
 Кук — селище в общині Толмін, регіон Горішка, Словенія
 Кук-Шамардан — присілок в Ігринському районі Удмуртії, Росія.
 Гора Кука — гора в новозеландських Південних Альпах
 Затока Кука — затока в Тихому океані
 Острови Кука — архіпелаг і однойменне державне утворення
 Протока Кука — протока, що розділяє острови Нової Зеландії

Кук (округ):
 Кук — округ (графство) у штаті Джорджія, США
 Кук — округ (графство) у штаті Іллінойс, США
 Кук — округ (графство) у штаті Міннесота, США.
 Кук — округ (графство) у штаті Техас, США
 Кук — місто, штат Міннесота
 Кук — селище, штат Небраска
 Кук Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсільванія

Інше 
 Кук — одним із абстрактних богів Стародавнього Єгипту
 Кук — один з лісових духів Білоруської міфології — цар птахів
 3061 Кук — астероїд головного поясу
 КУК — Конгрес Українців Канади

Див. також 

 Кукі
 Кука
 КУК